«Тобо́л» — российская историческая драма режиссёра Игоря Зайцева, снятая кинокомпанией «Solivs» по мотивам одной из сюжетных линий одноимённого романа Алексея Иванова. В российском прокате с 21 февраля 2019 года. Телевизионная премьера фильма состоялась 21 ноября 2021 года на «Первом канале».

Роман «Тобол» (2017) вырос из идеи Олега Урушева и киносценария, который он заказал пермскому писателю А. Иванову. По окончании кинопроката расширенная 8-серийная телеверсия фильма транслировалась на «Первом канале» с 26 октября по 5 ноября 2020 года.

Сюжет 
Фильм основан на реальных исторических событиях начала XVIII века. Молодой офицер петровской гвардии Иван Демарин по указу царя отправляется в столицу Сибирской губернии — Тобольск. Здесь Иван встречает свою любовь — Машу Ремезову, дочь известного историка Сибири Семёна Ремезова. Главные герои вместе участвуют в экспедиции полковника И. Д. Бухгольца 1714—1716 гг. в поисках торгового города Яркенда в Кашгарии и золотых месторождений реки Раскемдарьи. Основанную экспедицией на краю казахских степей Ямышевскую крепость, в которой зимует войско, осаждают вторгшиеся из Центральной Азии полчища джунгаров.

Различия кинофильма и телесериала 
 В экранной киноверсии совсем отсутствуют светлейший князь Александр Меньшиков, картограф Страленберг, украинский полковник Новицкий, сибирские охотники, раскольники, духовные миссионеры и налоговые органы.
 Джунгарский плен в кинокартине длится несколько дней. В жизни пленных отпустили только через несколько лет.
 Сериал завершается сценой драки Петра с мёртвым телом Матвея Гагарина. В кинофильме этого нет.

В ролях 
 Дмитрий Дюжев — Пётр I, государь всероссийский
 Екатерина Гусева — Екатерина I, царица и императрица (с 1721 г.)
 Павел Майков — Александр Данилович Меншиков
 Евгений Дятлов — князь Матвей Петрович Гагарин, губернатор Сибирский
 Сергей Степанченко — полковник Чередов, воевода Сибирских казаков
 Сергей Осинцев — Карп Изотович Бибиков, обер-комендант Тобольска
 Игорь Зайцев — обер-фискал Алексей Яковлевич Нестеров
 Евгений Данчевский — митрополит Святой Иоанн Тобольский
 Евгений Мундум — Филофей, креститель земли Сибирской
 Кирилл Запорожский — Григорий Ильич Новицкий, ссыльный украинский полковник, сподвижник Филофея
 Ян Гэ — лесные охотницы Айкони и Хомани (сёстры-близняшки)
 Вольфганг Черни — Филипп Иоганн Табберт фон Страленберг, пленный шведский капитан, картограф
 Александр Лазарев-мл. — Иван Дмитриевич Бухгольц, командир Тобольского драгунского полка
 Дмитрий Назаров — Семён Ульянович Ремезов, летописец, картограф, историк и архитектор Тобольска
 Иван Колесников — Семён Семёнович Ремезов
 Юлия Макарова — Мария Семёновна Ремезова, возлюбленная Ивана Демарина
 Илья Маланин — Иван Данилович Демарин, поручик, а впоследствии капитан
 Павел Табаков — Пётр Семёнович Ремезов, молодой барабанщик
 Еркебулан Дайыров — Онхудай, джунгарский принц-заисанг
 Андрей Бурковский — Йохан Густав Ренат, пленный шведский унтер-офицер
 Филипп Рейнхардт — пленный немецкий солдат Михаэль Цимс
 Агата Муцениеце — Бригитта Кристина, жена Цимса
 Илья Антоненко — капитан Ожаровский
 Александр Панов — поручик Назимов
 Камиль Ларин — Ходжа Касым, бухарский купец, враг князя Гагарина
 Сейдулла Молдаханов — Пантилла Алачеев, обер-комендант города Берёзов
 Михаил Евланов — Ерофей, сибирский казак
 Ксения Лаврова — Епифания, ссыльная раскольница
 Владимир Афанасьев — переводчик с китайского Чонга, потомок албазинских казаков
 Даулет Абдыгапаров — Бату, начальник конницы
 Айдос Бектемиров — Церен Дондоб, верховный вождь джунгар

Примечания

Ссылки 
 «Первый канал» о фильме
 Олег Урушев: «В России можно снимать историческое кино мирового уровня»
 Старт съемок фильма- режиссёр Игорь Зайцев
 Интервью Игоря Зайцева

Фильмы России 2019 года
Фильмы Игоря Зайцева
Фильмы-драмы России
Исторические фильмы России
Исторические телесериалы о XVIII веке
Фильмы на русском языке
Фильмы, основанные на реальных событиях
Экранизации произведений Алексея Иванова
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов
Телесериалы России, запущенные в 2020 году
Телесериалы России, завершённые в 2020 году
Телесериалы Первого канала
Телесериалы телеканала START Air
Фильмы о Сибири и Дальнем Востоке России
Кинофильмы, имеющие телеверсии
Фильмы видеосервиса START